Берёзовка — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 33 км от административного центра — посёлка городского типа Арти. Основана в 1770-х годах. Является частью Берёзовского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 633 человека.

Известные уроженцы 
 Копыркин, Анатолий Степанович — военный лётчик, Герой России.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Берёзовка
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Берёзовка (деревня)
 Об Артинском городском округе 

Населённые пункты Артинского городского округа